Type 1 – formato di carattere
Bugatti Type 1 – automobile

Armi 
 Type 1 – cannone anticarro giapponese da 37 mm della seconda guerra mondiale
 Type 1 – cannone anticarro giapponese da 47 mm della seconda guerra mondiale
 Type 1 – mitragliatrice pesante giapponese del periodo seconda guerra mondiale
 Type 1 Chi-He – carro armato medio giapponese della seconda guerra mondiale
 Type 1 Ho-Ha – veicolo semicingolato giapponese della seconda guerra mondiale
 Type 1 Ho-Ki – trasporto cingolato giapponese della seconda guerra mondiale
 Type 1 Ho-Ni I e II – semoventi d'artiglieria giapponesi della seconda guerra mondiale